

Медісонвілл — місто, штат Кентуккі
 Медісонвілл — місто, штат Луїзіана
 Медісонвілл — місто, штат Теннессі
 Медісонвілл — місто, штат Техас